Десни́ця — права рука. Слово є церковнослов'янізмом, вживається частіше в текстах церковнослов'янською мовою чи для створення піднесеного стилю в літературі. Часто використовувалося в теології як «суворий характер», «Божа Воля». У народному мовленні йому відповідали де́сна, прави́ця.

Також «правицею» можуть називати партії й політичні рухи правого толку.

Протилежне за значенням слово, «ліва рука», називається шуйця (), у народній мові — ліви́ця.

Десниця у мистецтві 

 «Рука, що благословляє» — неонова інсталяція українського медіа художника Степана Рябченка, створена у 2012—2013 роках

Примітки